La edición 90.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 21 de junio y el 3 de julio de 1976 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el sueco  Björn Borg  logrando el primero de los cinco triunfos que obtendría en el torneo al imponerse en la final al rumano Ilie Năstase.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Chris Evert logrando el segundo de los tres triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la australiana  Evonne Goolagong.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1976